Peisert ist der Familienname folgender Personen:

 Friedel Peisert (1932–2011), deutsche Künstlerin
 Hansgert Peisert (1928–2011), deutscher Soziologe
 Jörg Peisert, deutscher Pokerspieler